Gmina Łubnice bezeichnet zwei Landgemeinden in Polen:
 Gmina Łubnice (Powiat Staszowski), eine Gemeinde im Powiat Staszowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Łubnice (Powiat Wieruszowski), eine Gemeinde im Powiat Wieruszowski, Woiwodschaft Łódź